Първа македонска футболна лига 2012/13 е двадесет и първи шампионат по футбол на Република Македония. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Вардар.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
1) На Шкендия са отнети 3 точки.2) Тетекс изпада, но ще играе в квалификациите на Лига Европа като носител на националната купа на Република Македония.

Бараж за оставане

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони